Либенбург () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Гослар. Население составляет 8887 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 78,37 км². Официальный код — 03 1 53 008.

Коммуна подразделяется на 10 сельских округов.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 

Города Нижней Саксонии